Korrespondent steht für:

 Korrespondent, ein journalistischer Beruf
 Teilnehmer einer persönlichen schriftlichen Kommunikation, siehe Korrespondenz
 Korrespondent (Zeitung), russischsprachiges Nachrichtenmagazin aus der Ukraine

Siehe auch:
 Fremdsprachenkorrespondent